Batak (Filipijnen), een volk in de Filipijnen
 Batak (Indonesië), een volk in Indonesië
 Batak (Bulgarije), een stad in Bulgarije
 Batak (paard), een paardenras
 Radoslav Batak, Montenegrijns voetballer